Кубок Мира по стрельбе из лука был основан в 2006 году. Кубок мира, как правило, состоит из четырёх этапов, которые ежегодно проводятся в четырёх разных странах. Главной целью создания соревнования является популяризация стрельбы из лука.

Система начисления очков на этапах Кубка Мира 

На каждом из этапов Кубка мира спортсмен, или команда, получает определённое количество очков в зависимости от занятого места. Эти баллы идут в общий зачёт Кубка мира. В финал Кубка Мира попадают первые восемь спортсменов с наибольшим количеством очков.

Этапы Кубка Мира

Призовые в индивидуальном зачёте (CHF) 

Помимо денежного вознаграждения на каждом из этапов Кубка мира победители в индивидуальном зачёте (мужчины и женщины) (классический и блочный лук) получают часы Longines. По итогам года, швейцарский производитель вручает специальный приз (мужчине и женщине), набравших наибольшее количество «десяток» — чек на 5000 швейцарских франков и часы.

Победители финалов Кубка Мира

См. также 
 Чемпионат Мира по стрельбе из лука
 Чемпионат Европы по стрельбе из лука
 Федерация стрельбы из лука Украины

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация стрельбы из лука
 Федерация стрельбы из лука России
 Белорусская федерация стрельбы из лука
 Федерация стрельбы из лука Казахстана

Стрельба из лука